Ungerns herrlandslag i vattenpolo () representerar Ungern i vattenpolo på herrsidan. Laget vann 2013 sin 10:e världsmästerskapsmedalj.

Medaljer

OS

VM

EM

Referenser

Noter 

Vattenpolo i Ungern
Vattenpolo
Vattenpololandslag